Амос може да се отнася за:

 Амос със старо име Кумщица, село в дем Бер, Егейска Македония, Гърция;
 Амос, село в дем Каламата, Месения, Гърция.